Tanaider (Tanaidacea) är en ordning av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1849. Tanaider ingår i klassen storkräftor, fylumet leddjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Tanaidacea 576 arter. 

Tanaiderna är små, långsmala kräftdjur skenbart utan ryggsköld, som lever på havsbottnarna. I Sverige finns minst 21 arter.

Byggnad
Tanaiderna är små, ofta bara 2 - 5 mm långa, ofta 1 - 2 mm. Enstaka arter blir dock ända upp till 12 cm. Kroppen är cylindrisk eller svagt plattad uppifrån. Carapax (ryggsköld) är liten och saknas skenbart. Mellankroppen (thorax) har tre benpar: ett litet par maxillipeder nära mundelarna, ett par kraftiga kloförsedda ben (gnatopoder) och ett par (pereopoder) som är anpassade för att gräva i slam. Övriga sex thoraxsegment saknar ben, vilket är ovanligt bland kräftdjuren. De första fem bakkroppssegmenten bär vanligen ben (pleopoder). Sista benparet (uropoder) är långa och smala och bildar ingen ”fena”.

Gälarna finns på insidan av den lilla ryggskölden. Mellankroppens benpar alstrar en ström av vatten mot munnen där födan filtreras fram av mundelar eller maxillipeder. Honan har, som alla peracarider, ett yngelrum (marsupium) på undersidan, bildat av plattor på thorakalbenen.

Ekologi
De flesta tanaiderna lever på mjukbottnar i haven, flertalet på grunt vatten, men många även på större djup. Gruppen är väl företrädd i djuphavets bottenfauna. Somliga arter lever på mer än 9 000 m djup. I somliga djuphavsmiljöer är tanaider den mest artrika gruppen.

De flesta arterna är filtrerare, som lever på näring i bottenslammet. Några arter är rovdjur, enbart eller i kombination med filtrering.

Tanaiderna har inget planktonlevande larvstadium. Den tidigaste perioden tillbringas i moderns yngelrum, och därefter är larverna bottenlevande (epibentiska). Några arter är hermafroditer.

Systematik
Ordningen Tanaidacea hör till överordningen Peracarida i klassen Malacostraca (storkräftor) bland kräftdjuren. Ett äldre, nu övergivet namn är Anisopoda. Ordningen Tanaidacea indelas i fyra underordningar.

Heterotanais örstedii, 2 mm,  lever i bräckt vatten och kan fläckvis vara mycket allmän på alger och bandtång (Zostera) i Öresund och kring Sveriges syd- och sydöstkust.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa

Källor 
Hickman, C. Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill, 15 ed., 2010.
Hanström, B. (red.) Djurens värld, band 2, Förlagshuset Norden, Malmö, 1964.
Dahl, E. Evertebratzoologi. Almqvist & Wiksell , Stockholm, 1972.
Schou, Per (red.). Djur: illustrerad guide till världens djurliv Globeförlaget, 2007. .
Bestämningslitteratur:
Gärdenfors, U. m.fl.: Svensk småkrypsfauna: en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Studentlitteratur, Lund, 2004.
Enckell, P.H.: Kräftdjur. Fältfauna, Signum, Lund, 1980.
Köie, M., Svedberg, U.: Havets djur. Prisma förlag 2004.

Externa länkar

Storkräftor
Peracarida